Andreï Sergueïevitch Zoubarev - en russe :  et en anglais :  (né le  à Oufa en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il débute dans la Superliga en 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2005 dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en , en . Il a remporté la Superliga 2006, et la Coupe continentale 2008 avec les Ak Bars Kazan. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Thrashers chez les Predators de Nashville.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || ||
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga|| 28|| 2|| 4|| 6|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 40|| 2|| 10|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 20|| 0|| 0|| 0|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 4|| 3|| 7|| 86|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 35|| 0|| 4|| 4|| 65|| 7|| 2|| 3|| 5|| 29
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 55|| 7|| 9|| 16|| 58|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Wolves de Chicago || LAH ||51 ||3 ||10 ||13 ||28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Thrashers d'Atlanta || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 38|| 6|| 4|| 10|| 20|| 10|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 46|| 4|| 14|| 18|| 24|| 14|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 53|| 1|| 13|| 14|| 24|| 18|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 51|| 3|| 13|| 16|| 18|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 40 || 0 || 4 || 4 || 4 || 14 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 43|| 0|| 6|| 6|| 19|| 18|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 27|| 0|| 6|| 6|| 33|| 10|| 0|| 2|| 2|| 7
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 27|| 1|| 3|| 4|| 7|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 32 ||0 ||2 ||2 ||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 58 ||2 ||4 ||6 ||14 || 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 43 ||3 ||0 ||3 ||8 || 10|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -3|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| +1||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| +5||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1987
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Défenseur de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Naissance à Oufa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Naissance en RSFS de Russie